Кузурова (ранее — Кызурова) — река в Томской области России. Устье реки находится в 278 км по правому берегу реки Кеть, в деревне Кузурово. Длина реки составляет 110 км, площадь водосборного бассейна 1080 км².

Притоки 
(от устья)
 Щучья
 Осокина
 Фадеева
 Рыбная
 Окуневка
 Теудье
 Материчная
 73 км: Берёзовая
 Пунога
 102 км: Пина

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Кети
Реки Верхнекетского района